Аранго () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Андрес Пастрана Аранго — президент Колумбії
 Рубен П'єдрахіта Аранго — член військової хунти Колумбії
 Хуан Аранго — венесуельський футболіст